Хокинс може да се отнася за:
 Бари Хокинс (р. 1979), английски играч на снукър
 Джак Хокинс (1910-1973), английски актьор
 Кърт Хокинс (р. 1985), американски кечист
 Рейчъл Хокинс (р. 1979), американска писателка
 Сали Хокинс (р. 1976), английска актриса